Existen varios artículos que pueden hacer referencia al término Ministerio de Igualdad de España:

Ministerios de Igualdad de España 
 Ministerio de Igualdad (2008-2010), con José Luis Rodríguez Zapatero; 
 Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (2010-2011), con José Luis Rodríguez Zapatero;
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2011-2018), con Mariano Rajoy;
 Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (2018-2020), con Pedro Sánchez.
 Ministerio de Igualdad (2020-), con Pedro Sánchez.

Ministerios de España